

Souverains 
 Guillaume IV d'Aquitaine (935-995), duc d'Aquitaine de 963 à 995 aussi comte de Poitiers sous le nom de Guillaume II.
 Guillaume IV d'Auvergne, comte d'Auvergne de 989 à 1016 
 Guillaume IV de Toulouse, comte de Toulouse de 1060 à 1094.
 Guillaume IV, (1030-1100), marquis de Montferrat de 1084 à 1100
 Guillaume IV de Bourgogne (1088-1157), comte de Mâcon de 1102 à 1157 sous le nom de Guillaume III de Mâcon et régent du comté de Bourgogne de 1148 à 1157 
 Guillaume IV de Forcalquier ou d'Urgel, comte de Forcalquier de 1144 à sa mort
 Guillaume IV de Saint-Omer (actif entre 1157 - 1191), châtelain de Saint-Omer, seigneur de Beaurain et de Fauquembergues. 
 Guillaume IV de Nevers (1130-1168), comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre de 1161 à 1168
 Guillaume IV de Mâcon, comte de Mâcon de 1184 à 1224
 Guillaume IV, comte de Juliers de 1219 à 1278
 Guillaume IV de Hainaut (1365-1417), comte de Hainaut de 1404 à 1417
 Guillaume IV d'Orange-Nassau (1711-1751), prince d'Orange-Nassau de 1711 à 1751, stathouder des Provinces-Unies de 1747 à 1751
 Guillaume IV (roi du Royaume-Uni) (1765-1837), roi du Royaume-Uni de 1830 à 1837
 Guillaume IV (grand-duc de Luxembourg) (1852-1912), grand-duc de Luxembourg de 1905 à 1912

Prélats 
 Guillaume IV (évêque de Béziers) (Guillaume IV de Rocozels ou de Roquessels) (date de naissance inconnue - 1205), 
 Guillaume IV (évêque d'Uzès), évêque d'Uzès de 1441 à 1442

Guillaume 04